

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Melrose (Connecticut)
 Melrose (Florida)
 Melrose (Iowa)
 Melrose (Louisiana)
 Melrose (Maryland)
 Melrose (Massachusetts)
 Melrose (Minnesota)
 Melrose (New Jersey)
 Melrose (New York)
 Melrose (Ohio)
 Melrose (Oregon)
 Melrose (Új-Mexikó)
 Melrose (Virginia)
 Melrose (község, Wisconsin)
 Melrose (város, Wisconsin)

Történelmi helyek
 Melrose (Murfreesboro, Észak-Karolina)
 Melrose (Danville, Kentucky)
 Melrose (Natchez, Mississippi)
 Melrose (Cheyney, Pennsylvania)
 Melrose (Casanova, Virginia)
 Melrose (Fork Union, Virginia)

 Ausztrália
 Melrose (Dél-Ausztrália)
 Melrose (Queensland)

 Egyesült Királyság
 Melrose (Skócia)

 Kanada
 Melrose (Hastings megye, Ontario)
 Melrose (Middlesex megye, Ontario)
 Melrose (Újfundland és Labrador)
 Melrose (Új-Brunswick)
 Melrose (Új-Skócia)

 Mauritius
 Melrose (Mauritius)

 Új-Zéland
 Melrose (Új-Zéland)

Egyéb 
 Melrose plc – befektetési vállalat
 Melrose (album) – Tangerine Dream-album
 Melrose (üzlet) – ruházati üzlet az USA délnyugati részén